Corium (insect), een verdikking van een deel van de voorvleugel (hemelytron)
 Corium, latijn voor dermis (lederhuid)
 Corium (kernreactor)
 Corium (Kreta), een stad van het oude Krera, Griekenland
 Corium (motten), verouderde naam van een insectengeslacht